Гальчук — фамилия. Известные носители:
 Гальчук, Любомир Богданович (род. 1981) — украинский футболист, защитник.
 Гальчук, Евгений Владимирович (род. 1992) — украинский футболист, вратарь.